Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de White () :
 le comté de White, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de White, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de White, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de White, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de White, situé dans l'État du Tennessee.

ru:Округ Уайт